Золотая клюшка — хоккейный приз, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Награда появилась в отечественном хоккее в 1993 году, учредителями приза в разные годы являлись еженедельник «Хоккей» (1993-2000), компания «Евразхолдинг» (2000-2002) и компания «КРОК инкорпорейтед» (с сезона 2002/03). После создания КХЛ приз вручается лигой, для определения победителя в том числе учитывается мнение главных тренеров клубов КХЛ, каждый из которых называет трёх игроков, наиболее достойных этого трофея.

Все обладатели 
Приз «Золотая клюшка» выигрывали 22 игрока – один вратарь (Евгений Набоков), два защитника (Олег Твердовский, Андрей Марков) и 19 нападающих.

После создания КХЛ самыми ценными игроками регулярного чемпионата становились шесть игроков. Сергей Мозякин и Александр Радулов получали награду по четыре раза, дважды победителем в этой номинации становился Вадим Шипачёв, по одному разу – Данис Зарипов, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин.

Гусев стал первым игроком в истории СКА, который получил данный приз. Яшкин – первый легионер, который был удостоен этой награды.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы 

Призы российского хоккея с шайбой
Призы КХЛ